«Single-Bilingual» — песня британской поп-группы Pet Shop Boys. В 1996 году она была выпущена синглом (это был третий сингл с альбома «Bilingual»), который достиг 14 места в британском музыкальном чарте.

Список композиций

CD 1 Parlophone (UK)

1. «Single-Bilingual» (3:30)

2. «Discoteca» (New Version) (3:48)

3. «The Calm Before The Storm» (2:46)

4. «Discoteca» (Trouser Enthusiast's Adventure Beyond The Stellar Empire Mix) (9:30)

CD 2 Parlophone (UK)

1. «Discoteca» (PSB Extended Mix) (7:02)

2. «Confidential» (Demo For Tina Turner) (4:48)

3. «Single-Bilingual» (Baby Doc Mix) (5:45)

4. «Discoteca» (Baby Doc Mix) (7:19)

UK Cassette Single

1. «Single-Bilingual» (3:30)

2. «Discoteca» (New Version) (3:48)

Высшие положения в чартах

Источники 
Дискография Pet Shop Boys 

Песни Pet Shop Boys